Széchenyi, Széchényi nebo Szécsényi, vysl. [séčéňi] může znamenat:

 Szécsény (též Sečany či Sečeň), město v Maďarsku
 Széchenyiové, ve starší češtině též Sečenští, uherský a maďarský šlechtický rod
 Szécsényiové, uherský a maďarský šlechtický rod vyhaslý v 15. století

Příjmení 
Széchenyi
 Béla Széchenyi (1837–1918), maďarský cestovatel-průzkumník
 Edmont Széchenyi (1839–1922), uherský průkopník hasičství
 Emerich Széchényi (1825–1898), rakousko-uherský diplomat
 Franitšek (Ferenc) Széchényi (1754–1820), uherský šlechtic a politik, zakladatel Maďarského národního muzea a národní knihovny
 Františka Széchenyiová (Széchenyi Ferencné), rodné jméno Františky Batthyányové (1783–1861), rakousko-uherské šlechtičny
 Štěpán (István) Széchenyi (1791–1860), uherský podnikatel, autor modernizačního programu maďarského národního obrození
 Jiří Széchényi (1605–1606), uherský duchovní, arcibiskup ostřihomský
 Mikuláš Széchényi ze Sárvár-Felsövidéku (1868–1923), maďarský duchovní, biskup ve Velkém Varadíně (Nagyvarad, dnešní Oradea Mare v Rumunsku)
 Ludwig Széchényi (1868–1919), rakousko-uherský diplomat

Szécsényi
 Tomáš Szécsényi (fl. 1299, † 1354), zakladatel rodu Szécsényiů
 Koniáš Szécsényi (fl. 1327, † 1367), chorvatský a dalmatský bán
 Michal Szécsényi (fl. 1331, † 1377), prelát a biskup vácký a egerský
Franěk Szécsényi († 1408), důstojník krále Zikmuda Lucemburského
 Šimon Szécsényi (fl. 1373, † 1412)
Ladislav III. Szécsényi (fl. 1414, † 1460), ispán v Novohradské a Hontianské župě, poslední mužský člen rodu

Podobná hesla
 Széchenyiho železnice v západním Maďarsku
 Széchenyi lánchíd, Széchenyiho řetězový most v Budapešti
 Széchenyiho termální lázně v Budapešti
 Széchényiho národní knihovna v Budapešti
 Zámek Széchenyi
 Széchenyiho cena, maďarská cena za vědu
 Univerzita Istvána Széchenyiho v maďarském Győru
 Palác Széchényiů v rumunském Temešváru